

Termes ou expressions liés à la fiscalité 
 Fiscalité.
 Droit fiscal.
 Administration fiscale.
 Impôt.
 Prélèvements obligatoires.
 Avoir fiscal : mécanisme de crédit d'impôt rattaché à un revenu.
 Bouclier fiscal : mesure fiscale instituée dans certains pays visant à plafonner le taux d'imposition.
 Cheval fiscal : unité d'évaluation de la puissance d'un moteur.
 Conseiller fiscal : aide les particuliers et entreprises pour la réglementation fiscale.
 Déséquilibre fiscal : terme utilisé au Canada pour exiger qu'une part plus substantielle des revenus.
 Feu fiscal : utilisé comme unité de base pour le calcul et la perception de l'impôt.
 Foyer fiscal : calcul de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.
 Paradis fiscal : territoire à la fiscalité très basse.
 Résultat fiscal : détermination de la base imposable.
 Timbre fiscal : figurine destinée à prouver qu'un administré a bien payé.
 Timbre fiscal mobile : une des deux formes sous lesquelles le timbre fiscal peut se présenter.

Toponyme 

 Fiscal : commune de la communauté autonome d'Aragon en Espagne.